Сан Антонио де Падуа има више значења:

 Сан Антонио де Падуа (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Антонио де Падуа (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику